Хомутов (Хомутова) — русская фамилия, также топоним.

Известные носители 
 Хомутов, Андрей Валентинович (род. 1961) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Хомутов, Валерий Васильевич (1942—2014) — советский альпинист.
 Хомутов, Владимир Сергеевич (1938—2003) — советский футболист, тренер.
 Хомутов, Владислав Денисович (род. 1998) — украинский футболист.
 Хомутов, Геннадий Фёдорович (1939—2020) — русский поэт.
 Хомутов, Григорий Аполлонович (1752—1836) — генерал-лейтенант, сенатор, тайный советник.
 Хомутов, Денис Александрович (род. 1979) — украинский футболист и тренер
 Хомутов, Михаил Григорьевич (1795—1864) — русский генерал, наказной атаман Донского казачьего войска.
 Хомутов, Олег Константинович (1934—1997) — парашютист-испытатель. Герой Советского Союза (1971).
 Хомутов, Павел Фёдорович (1856—1919) — российский государственный деятель, действительный статский советник, Казанский и Вятский губернатор.
 Хомутов, Пётр Никитович (1752—1829) — капитан 1-го ранга, герой русско-шведской войны 1788—1790 годов.
 Хомутов, Радий Михайлович (1929—2018) — советский и российский химик-органик.
 Хомутов, Сергей Анатольевич (род. 1977) — российский футболист.

Хомутова 
 Хомутова, Анна Григорьевна (1787—1858) — русская писательница.

Топоним 
 Хомутов — город в Чехии.
 Хомутов — район Устецкого края Чехии.
  — бывший посёлок, ныне — район на территории города Оломоуц, Чехия.

Спорт 
  — футбольный клуб из города Хомутов.

См. также 
  — топоним
 Хомутовы — российские дворянские роды

